Regeringen De Geer syftar på någon av de ministärer (regeringar) i vilka Louis De Geer d.ä. eller Louis De Geer d.y. satt som statsminister.
Regeringen De Geer d.ä. (1876-1880)
Regeringen De Geer d.y. (1920-1921)